Катынский музей () — исторический музей в городе Варшава в Польше, экспозиции которого посвящены истории  массового убийства польских граждан на территории России, Украины и Белоруссии, спланированного руководством СССР и осуществленного сотрудниками НКВД СССР. Основан 29 июня 1993 года. Является филиалом музея Войска польского. Расположен на территории Варшавской цитадели. Возглавляет музей Славомир Фронтчак.

История 
Музей был открыт 29 июня 1993 года усилиям организаций, связанных с семьями жертв убитых в СССР польских граждан, а также по инициативе Музея Войска польского. В начале располагался в . Собрания включают предметы, принадлежавшие польским гражданам, которые были убиты сотрудниками НКВД СССР в Катыни, Медное, Харькове и Быковне, и извлеченные во время эксгумационных работ, а также фотографии, архивные документы, письма и другие предметы, полученные от семей репрессированных в СССР поляков.

В 2008 году музей был удостоен . В марте 2009 года музей был закрыт решением комитета по надзору за строительством.

8 апреля 2010 года в конкурсе на проект нового корпуса для Катынского музея победил проект адаптации капонира первого (южного) бастиона Варшавской цитадели, предложенный командой студии «Maksa Sp. z o.o.». 17 сентября 2011 года в здании Музея Войска польского в Варшаве была открыта временная экспозиция «Память не должна быть уничтожена...», в которой были представлены коллекции Катынского музея и состоялся предварительный просмотр новой экспозиции музея в Варшавской цитадели.

В августе 2015 года на специальном постаменте на углу улиц Краевской и Вислострады, рядом с новым корпусом музея, была установлена ​​Катынская колокольня. В сентябре 2015 года музей был снова открыт для посетителей на новом месте.

Цели 
Уставные цели Катынского музея включают: коллекционирование предметов, связанных с Катынским расстрелом и судьбой поляков в СССР, сбор архивных документов, фотографий, публикаций, документальных фильмов о Катынском расстреле, ведение учёта польских граждан, ставших жертвами политических репрессий в СССР, формирование научной библиотеки по этой теме, проведение природоохранных и выставочных мероприятий, распространение информации о Катынском расстреле через лекции в музее и СМИ.

Примечания 

Катынский музей
Катынский музей
Катынский расстрел